St. Charles Township oder Saint Charles Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. Charles Township (Illinois)
 St. Charles Township (Minnesota)
 St. Charles Township (Nebraska)
 Saint Charles Township (Iowa)